Tarancón steht für:

 Tarancón, eine Stadt in der spanischen Provinz Cuenca

Tarancón ist der Familienname folgender Personen:

 Vicente Enrique y Tarancón (1907–1994), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Madrid und Kardinal der römisch-katholischen Kirche